Le royaume d'Orishaar est un pays imaginaire dans le décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Survol 

Situé dans le Bois du Crépuscule et peuplé d'elfes de lune, Orishaar souffrit très tôt de la proximité des elfes noirs d'Ilythiir.

En réponse à l'annexion de Miyeritar par Aryvandaar, Orishaar (partenaire commercial majeur d'Aryvandaar) fut totalement détruit par les Ilythiiri lors de la deuxième Guerre de la Couronne.

Voir aussi 
 Chronologie des Royaumes oubliés : La Première Floraison
 Guerres de la Couronne

Sources 
 Grand History of the Realms de Brian R. James
 Lost Empires of Faerûn de Richard Baker, Ed Bonny et Travis Stout
 Cormanthyr, Empire of the Elves de

Royaumes disparus des Royaumes oubliés